Влади́мир Шала́ев: Шалаев, Владимир Михайлович (род. 1957) — российский и американский физик, профессор.
 Шалаев, Владимир Тимофеевич (род. 1952) — российский хоккейный адвокат и функционер.